C10H21N – formula molecolare della pempidina
C10H21N – formula molecolare della propilesedrina

Formule molecolari